Zu den Strecken des Fahrplanfelds 720 (Zürich–Thalwil–Ziegelbrücke/Zug) siehe:

 Linksufrige Zürichseebahn (Zürich–Thalwil–Ziegelbrücke)
 Bahnstrecke Thalwil–Arth-Goldau (Thalwil–Zug)

700…